Кайряй:
 Кайряй — деревня в западной части Клайпедского района, в 5 км к югу от Клайпеды (Литва).
 Кайряй — местечко, административный центр Кайряйского староства в Шяуляйском районе Литвы.